est une expression anglaise signifiant littéralement « mouche sur le mur » (équivalent anglais de l'expression « comme une petite souris »). Elle peut faire référence à :

Musique

Chansons 

 Fly on the Wall, chanson éponyme de l'album  de AC/DC ;
 , chanson de Miley Cyrus présente sur l'album  sorti le  ;
 Fly on the Wall, chanson de t.A.T.u. présente sur l'album Vessiolyïe oulybki sorti en 2008 ;

Albums 

 , album d' sorti le  ;
 , VHS du groupe ;
 , album de Bobby V sorti le .